Наджиб Амари () е алжирски футболист, полузащитник роден на 10 април 1992 г.

Статистика по сезони

Източници

Външни препратки 
 Профил в Soccerway
 Профил в LevskiSofia.info

Алжирски футболисти
Футболисти на ПСФК Черноморец (Бургас)
Футболисти на ПФК Левски (София)
Родени в Марсилия